Эгбеле́т или Эгебеле́т  — озеро во Франции в департаменте Савойя, в регионе Овернь — Рона — Альпы.

Это главное озеро в , расположенное в южной части горного массива Юра, примерно в 10 км от Шамбери и примерно в 100 км от Лиона. Оно занимает площадь 545 га, и по этому показателю является седьмым природным озером во Франции после Женевского озера, , озера , озера Бурже, озера Анси и озера . Граничит на востоке с горной цепью  , наивысшей точкой которой является гора Грель, а на западе — с горами . Его максимальная глубина составляет 71 метр.

Озеро Эгбелет — это частное озеро, которое принадлежит семье   и компании Électricité de France, которые доверили своё управления озером . Его берега делят между собой пять прибрежных коммун: Эгбелет-ле-Лак, , ,  и . В южной части озера находятся два острова, окружённые тростниковыми зарослями.

Для того, чтобы сохранить качество воды и природную среду озера, использование моторных лодок на озере было запрещено постановлением 1967 года. Кроме того, с марта 2015 года озеро является первым  пресной воды во Франции.

География

Расположение 

Озеро Эгбелет расположено в западной части департамента Савойя на юго-востоке Франции, недалеко от Швейцарии и Италии. Его берега разделены между коммунами Эгбелет-ле-Лак на западе, Нансы к северу, Новалез на северо-западе, Сент-Альбан-де-Монбель на западе и Лепин-ле-Лак на юге.

Оно занимает площадь 5,45 км² на территории так называемых передних савойских земель у подножия горной цепи Эпин, которая отделяет его от префектуры департамента — города Шамбери. В нескольких километрах к западу от озера находится ещё один естественный барьер — горы  , которые очерчивают водораздел озера.

Воды озера достигают средней высоты 373 м над уровнем моря. Земли в бассейне озера в основном распределяются между лесами (46,8 %) и пастбищами (32,9 %), урбанизация и культурное использование земель занимают незначительную часть — 8,6 % и 3,4 % соответственно.

Топография 

Озеро представляет по форме равнобедренный треугольник, южный берег которого является основой. Его наибольшая длина составляет 3,75 км, наибольшая ширина — 1,98 км, и наименьшая ширина — 550 м.

По своей батиметрии озеро насчитывает пять подозёрных бассейнов, две погружные горки и два острова. Его максимальная глубина составляет 71,1 метров. Точка с максимальной глубиной находится недалеко от восточного берега, так как она расположена на склоне обрыва горной цепи Эпин. А западная часть озера, наоборот, расположена в равнинной холмистой зоне, и представляет собой более мягкую и менее глубокую местность. В связи с этим средняя глубина озера составляет 30,6 м.

Объём воды озера составляет 166 миллионов кубических метров, и карта, приведённая выше, показывает, что озеро включает в себя три ямы:
 северную яму, неподалёку от так называемого «Комба» (La Combe) (глубина 50 метров);
 яму на юго-востоке, недалеко от порта Эгбелет (71 метр);
 яму на юго-западе, между островами и Лепином.
Озеро полностью покрывалось льдом во время зим 1909, 1929, 1941, 1942 и 1956 годов.

Геология 
Площадь водосбора озера расположена на доминирующем геологическом известняке и два вышеупомянутых острова, вероятно, имеют моренное происхождение.

Озеро Эгбелет ограничено на востоке известняками и полосой морской молассы, в то время как его берега западной окружены террасами, в которых самый низкий уровень составляет 1,60 м, а самый высокий — 26 м. На всём берегу находится, кроме того, полоса отложения почти полностью ледникового происхождения.

Гидрография 

Объём воды озера Эгбелет составляет 166 млн кубометров, а его бассейн охватывает площадь в 58,4 км². Также считается, что поверхностные и глубокие воды озера смешиваются один-два раза в год.

Хотя озеро имеет разнообразные источники для подпитки, оно при этом имеет, тем не менее, только один естественный водосброс: это река Тьер, правый приток реки . Она находится в юго-западной части озера на уровне «Досчатого Брода» (Gué des Planches), где она является границей между муниципалитетами  и .

С севера на юг против часовой стрелки расположены следующие водные притоки и ручьи:

  ();
  ();
  ();
  ();
  (Сент-Альбан-де-Монбель);
  (Лепен-ле-Лак);
  (Лепен-ле-Лак);
  (Лепен-ле-Лак).

Среди этих источников основными притоками озера являются Гюа, Лес и Тюильри. Кроме того, хотя вдоль восточного берега озера расположена горная цепь Эпин, не имеющая каких-либо устьев рек, однако есть действующие под-озёрные источники из этого горного массива.

Пути сообщения и транспорт 

Автомобильным транспортом до озера можно добраться по , соединяющей Лион и Шамбери, которая выходит с севера и имеет участок дороги, проходящий по пандусу в 500 м от северного берега озера. Эта дорога доходит до коммуны Нансы. На северном и западном берегу озера проходит , которая соединяется с , которая проходит по восточному и южному берегам озера таким образом, чтобы можно было совершить полный оборот (маршрут «Вокруг озера»).

Железная дорога огибает озеро по его южному берегу по . Эта линия позволяет обслуживать озеро через два железнодорожных вокзала: вокзал  в коммуне  к юго-западу от озера и  в коммуне Эгбелет-ле-Лак на южном берегу озера. Оба эти вокзала обслуживаются поездами и междугородными автобусами компании , курсирующими по маршрутам Лион — Шамбери и Сент-Андре-ле-Газ — Шамбери.

Что касается воздушного транспорта, то ближайший к озеру аэропорт — это , расположенный в десяти километрах по ортодромии, но он отделён от озера горной цепью Эпин. Он позволяет добраться до многих пунктов назначения в Северной Европе, в том числе и зимой. В пределах 100 км от озера также находятся 2 международных аэропорта: аэропорт Лион-Сент-Экзюпери и международный аэропорт Женевы в Швейцарии.

Топонимика 
Эгбелет  — это гидроним, состоящий из префикса aigue- (эг-) и французского слова belle (красавица). Он происходит от латинского Carbonaria, затем Aqua Bella, что в переводе на французский будет «l’eau belle» (вода-красавица) или «la belle eau» (красивая вода). Суффикс -ette (-эт) придаёт слову уменьшительно-ласкательный смысл, что приводит к переводу «belle petite eau» (красивая маленькая вода).

Тем не менее, от этого перевода отказались в пользу его эквивалента во множественном числе: «belles petites eaux» (маленькие красивые воды), который используется, в частности офисом по туризму озера Эгбелет, а также  . Этот перевод также отражён в книге Озеро Эгбелет, изданной в 2005 году.

На савойском диалекте франкопровансальского языка озеро называется , а произносится [lɛ.ˌde.ga.ˈblɛ.ta].

Озеро дало название коммуне Эгбелет-ле-Лак.

Озеро в истории человечества

Легенда об озере 
Образование озера Эгбелет и наличие двух островов упомянуто в местной легенде, о чём подробно изложил Шеврон а Луи Шодель  в рамках своего исследования, опубликованного в 1908 году.

Предыстория 

В мелководных районах озера возле коммуны   были обнаружены вбитые сваи и остатки жилищ на сваях или «свайных построек», которые являются свидетельством присутствия здесь человека в эпоху неолита и бронзового века. Археологи обнаружили существование этих водных городов в середине XIX века.

Античность 
Остатки эпохи античности, саркофаг и камень с тремя круглыми отверстиями, также известный как камень в чаше, были обнаружены на Большом острове. У оконечности этого же острова на глубине 1 метр была также найдена старая римская баня, покрытая слоем цемента.

Впоследствии область озера Эгбелет была то местом для транзита с запада на восток, то окраиной. Римская дорога проходила по южному берегу озера, прежде чем подняться на край перевала Сен-Мишель и спуститься к городу Шамбери, который тогда назывался Lemencum. Этот маршрут, прямой, но обрывистый, конкурировал с другими путями на север (  — кошачий перевал) и на юг (), несомненно, более популярными, если верить скудным римским археологическим находкам, найденным в Лепине, по сравнению с теми, что были найдены в  и которые соответствуют пути через Лез-Эшель.

Средние века и наше время 
В Средние века горы  были частью владения  , которые владели большей частью , в то время как деревни Лепин и Эгбелет, а также само озеро входили в вотчину сеньоров  , у которых было своё шато в деревне Эгбелет . Название Эгбелет происходит, таким образом, от Эгбель.

Маршрут через перевал Сен-Мишель оставался самым используемым маршрутом до Шамбери вплоть до конца XVII века. В начале XVII века носильщики помогали путешественникам пересечь перевал за четверть экю. Сеньор Вилламон , который взял взаймы этот переход в 1588 году, считал, что он достаточно хорошо охраняется чтобы защитить путешественника от медведей и других диких зверей, которых можно встретить в лесу. В 1665 году во время правления Карла-Эммануила II, герцога Савойского, были проведены большие работы по благоустройству дороги до , которая имеет большое преимущество по сравнению с , в 300 метрах ниже перевала Сен-Мишель. С тех пор Эгбелет потерял своё значение как транзитный пункт.

Современность 

До 1860 озеро Эгбелет принадлежало не Франции, а Савойскому герцогству в составе Сардинского королевства. Граница Франции тогда находилась примерно в 15 километрах от озера, и проходила по реке .

По меньшей мере начиная с конца XVII столетия весь трафик с запада на восток шёл через , прямой путь через южные берега озера никогда не был заброшен, и старая римская дорога стала «Сардинской дорогой», которую поддерживали в хорошем состоянии. Пост линии оптического  Париж—Милан построен в 1805 году на перевале дю Крюсифи ( — перевал распятия) в верхней части озера. В течение двух веков коммуны к югу от озера, Лепин и Эгбелет, не были широко известны, так что они были в относительной изоляции, которая окончилась в 1884 году открытием железнодорожной линии Лион-Шамбери. С 1880 по 1884 годы был пробурён  длиной 3310 метров, соединивший коммуны Эгбелет-ле-Лак и . Если раньше окрестности озера были только сельскохозяйственными областями, то приход железной дороги способствовал развитию малого туристического бизнеса: умножились гостиницы, пансионы и рестораны. Лионцы составляли большую часть клиентов, которые стали приобретать и строить здесь себе второе жильё.

После аннексии Савойи в 1860 году, маркиз  передал право собственности на озеро в 1866 году графу   из Лепина. Тем не менее, в результате длительного судебного разбирательства,  Руайе-Коллан  добился передачи около половины северной части озера со стороны коммун  ,   и  , которая, как предполагается, была частью первоначальных наследственных прав  . Эта северная часть озера затем была продана компании Force et Lumière в 1919 году.

Во время второй мировой Войны в сентябре 1943 года первый молодёжный лагерь французской милиции — коллаборационистского военного соединения — располагался возле этого озера
.

После войны по решению о национализации электроэнергетики и газовой промышленности северная часть озера перешла в собственность новой национальной компании Électricité de France (EDF) в 1946 году. Кроме того, после войны начали преобладать новые виды туристической деятельности — походный туризм и караванинг, а также было построено множество туристических лагерей вокруг озера для постоянных клиентов из Нидерландов, которые приезжают сюда в летние месяцы.

В 1960-е годы на  постоянно образовывались пробки в часы пик из-за заторов в . Чтобы решить эту проблему в 1974 году было открыто движение по , которая соединяет Лион с Шамбери, проходя очень близко от северного берега озера, прежде чем перейти в новый туннель, прорытый в горе . Это шоссе позволяет легко добраться до озера, но оно порождает ряд угроз экологическому состоянию озера: антиобледенительные соли и остатки шин. Проходя через прибрежные коммуны озера менее чем в 15 км от шамберийской агломерации, это шоссе превращает их в пригород. В начале XXI века численность населения этих коммун, которая до этого уменьшалась из-за оттока сельского населения в города, начала расти. Это феномен , который выражается в строительстве большого количества домов для постоянного проживания на прибрежной территории.

Защита и сохранение биоразнообразия

Защита 
Озеро Эгбелет включено в перечень охраняемых объектов 7 декабря 1935 года. Озеро также является частью сети Натура 2000 с 2006 года, а также 
.  защищает некоторые части побережья, начиная с 2001 года.

6 марта 2015 года регион Рона — Альпы присвоил озеру Эгбелет статус  сроком на десять лет. Таким образом, он стал первым региональным заповедником пресной воды во Франции.

Фауна и флора

Рыбы 

Присутствие различных видов рыб в озере является результатом как естественного равновесия, так и деятельности рыбаков, которая компенсируется местным профсоюзом рыбаков, который каждый год  популяцию . В озере наиболее часто встречается белая рыба (уклейка, плотва, краснопёрка, лещ, карп, линь), а также окунь, щука, налим и лососёвые, среди которых арктический голец, форель и европейская ряпушка.

Как только приходят холода, уклейки озера образуют косяки и перемещаются к ручью Гуа, к плотине или к порту Эгбелет, вероятно, потому что вода в них теплее и пищи больше. Но уклейкам нужно заботиться не только о тепле и еде, но также и спасаться от двух крупных хищников: щук и рыбаков. К счастью для сохранения вида, он имеет сильную репродуктивную способность в благоприятных условиях, которые создаются в питомнике, что обеспечивает быстрое воспроизводство этого вида в озере.

Когда щука охотится на мелководье, близ плавней, форель, которая питается в основном ночью, мало конкурирует со щукой, так как форель охотится на больших глубинах. В озере можно встретить радужную форель, появившуюся в последнее время, и озёрную форель, спокойно живущую на больших глубинах вдали от удочек рыбаков. Окуни пользуется большим спросом со стороны рыбаков, которые конкурируют за них с европейскими ряпушками, налимами и щуками.

Арктический голец был завезён в озеро в 1970-х годах. Он размножается на глубинах 50 метров и более, в больших ямах озера.

Обыкновенный сиг обитает на глубинах, на которых в воде достаточно кислорода, за исключением нереста, когда он поднимается на поверхность. Этой рыбы довольно много в озере, и она представляет собой трофей для опытных рыбаков озера Эгбелет.

Налим встречается гораздо реже, практически не ловится на удочку. Это донная рыба, всего несколько штук которой было поймано у дна.

Птицы 
Очень много лысух на берегу озера, за исключением зимы. Большая поганка — самая заметная птица озера. Также водится кряква, лебедь-шипун, серая цапля и камышница.

Насекомые 
Озеро является прибежищем для целой кучи стрекоз, среди которых  (Dale, 1834), эндемичный для юго-западной Европы и находящийся под защитой во Франции.

Водно-болотистые растения 

 Водяная лилия
 Дербенник иволистный
 Хмель обыкновенный
 Ольха чёрная

Стратификация и насыщение кислородом 

Озеро Эгбелет является слоистым с апреля по декабрь, когда у него есть два слоя: эпилимнион, поверхностный слой, располагающийся на глубинах до десяти метров от поверхности, и составляющий около трети от общего объёма озера, и гиполимнион, который находится ниже. Эти два слоя слабо связаны друг с другом.

Весной и летом эпилимнион, в котором температура повышается под действием солнечного света, становится местом активности фитопланктона, то есть микроскопических растений, которые используют солнечный свет для фотосинтеза, и тем самым придают зелёный цвет некоторым районам озера. Исследования показали наличие 93 различных видов фитопланктона. Кроме фитопланктона в эпилимнионе также живёт зоопланктон, микроскопические животные, а также рыбы. Все эти живые существа потребляют кислород. В тёплое время года в процессе фотосинтеза создаётся больше кислорода, чем потребляется обитателями эпилимниона.

В гиполимнионе, который не получает света, в течение всего года остаётся очень низкая температура (от 5 до 6 градусов). Летом зоопланктон, который живёт там, потребляет кислород, а также органические осадки, которые окисляются. Некоторых виды рыб, такие как сиги и арктический голец тоже живут в гиполимнионе.

Для того, чтобы в гиполимнионе не закончился полностью кислород, необходимо, что воды двух слоёв смешивались. В озере Эгбелет это обычно происходит зимой, когда температура эпилимниона опускается достаточно низко, чтобы достичь температуры воды в гиполимнионе. При одинаковой температуре вода из двух слоёв, таким образом, может смешиваться. Смешению водных слоёв озера в равной степени благоприятствуют бури и потоки ручьёв, которые впадают в озеро.

Считается, что озеро является здоровым или олиготрофным, когда оба слоя хорошо насыщены кислородом, и, следовательно, различные виды растений и животных могут жить как в поверхностных так и в глубоких водах. В противном случае говорят о процессе эвтрофикации.

Эвтрофикация 
С 1970-х годов законодательство довольно строго требует установки дюкеров вокруг всего озера. Таким образом, загрязнение озера продуктами человеческой жизнедеятельности значительно снизилось, и сельское хозяйство стало основным источником фосфатов в водах озера. Фосфаты стимулируют рост растительных организмов: немного фосфатов необходимо для производства фитопланктона, и, следовательно, насыщение воды кислородом, но избыток фосфатов приводит к такому увеличению количества фитопланктона и водорослей, что прозрачность воды ухудшается, и свет проникает неглубоко. Кроме того, бурный рост планктона приводит к тому, что умирающий планктон не успевает полностью перерабатываться микроорганизмами, питающимися умершим планктоном, в результате чего происходит анаэробное разложение планктона, которое приводит к появлению в водах озера серной кислоты.

Чтобы озеро не стало эвтрофным, установлен лимит 0,01 мг/л для содержания фосфатов в воде. В озере Эгбелет в 1974—1976 концентрация фосфатов в воде превышала 0,02 мг/л. Она снизилась до 0,01 мг/л в 1984 году. Для сравнения, в лак-дю-Бурже концентрация фосфатов в воде в 1978 году увеличилась до 0,4 мг/л. В 2012 году были опубликованы результаты исследования, проводившегося с 1999 по 2011 год специалистом озёрной гидробиологической станции  в Тонон-ле-Бене Фредериком Риме , которые показали, что озеро Эгбелет находится в хорошем состоянии и близко к состоянию олиготрофии.

Начиная с 1974 года — даты открытия  — содержание хлоридов в озере изменилось с 3-5 мг/л до 8-9 мг/л. В первом приближении, нет никаких оснований считать, что такая концентрация может оказывать вредное воздействие на пригодность воды для питья или на экологическое равновесие. Тем не менее, в 1984 году можно было наблюдать начало формирования локальной «подложки», в которой концентрация хлорида достигала 10 мг/л. Устойчивое размещение более плотного подстилающего слоя, чем в среднем по озеру, может служить препятствием смешению вод в верхнем слое и иметь пагубные последствия для насыщения кислородом придонного слоя воды..

Плавни 

Большую часть берега озера занимают плавни. Два острова, в частности, полностью окружены плавнями. Тростник распространяется посредством почкования корневищ. Основание стеблей находится на небольшой глубине в воде. Переплетение корней и корневищ является естественной средой обитания речных раков. Щуки приходят сюда на нерест. Тростники являются естественными очистителями воды, поэтому их уничтожение запрещено. Тем не менее, развитие туризма и поиск новых маршрутов к озеру каждый год влекут за собой уничтожение новых плавней.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Озёра Франции
Бассейн Роны
Савойя (департамент)